Moor Park – parco urbano di Bispham sulla costa Fylde del Lancashire
 Moor Park – quartiere residenziale di Crosby di Bispham nel Merseyside
 Moor Park – località dell'Hertfordshire
 Moor Park – stazione della metropolitana di Londra
 Moor Park – parco urbano di Preston nel Lancashire